Котыгъёган — название рек в Ханты-Мансийском АО:

 Котыгъёган (приток Малого Мёгтыгъёгана)
 Котыгъёган (приток Оккынъёгана)
 Котыгъёган (приток Сабуна)